Otakar Vejvoda, češki hokejist, * 18. junij 1972, Kladno, Češka.

Vejvoda je kariero začel pri klubu HC Kladno v češkoslovaški ligi, po petih sezonah prestopil v klub AIK IF v švedski ligi, kjer pa se je sredi svoje druge sezone upokojil. 

Za češko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno zlato medaljo, sam pa je dosegel šest golov in štiri podaje na šestnajstih tekmah.

Pregled kariere

|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 35
| 2
| 3
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 36
| 6
| 5
| 11
|
|
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 44
| 10
| 16
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 93/94
|
| 50
| 18
| 33
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 94/95
|
| 47
| 26
| 36
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 4
| 3
| 7
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 45
| 11
| 10
| 21
|
| 53
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 279
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" | 186
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski napadalci
Češki hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti IF AIK